Zutphen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Zutphen (stad), de hoofdplaats van die gemeente
 Graafschap Zutphen, een graafschap in de Nederlanden, dat bestaan heeft van 1046–1798
 Zutphen (Michigan), plaats in de VS
 Station Zutphen, een spoorwegstation in de stad Zutphen
 Zutphen (krater) een krater op Mars, genoemd naar de Gelderse stad

Sport in de stad Zutphen
 Be Quick Zutphen, voetbalclub
 MHC Zutphen, een hockeyclub
 FC Zutphen, een voetbalclub
 AZC Zutphen, een voetbalclub
 SZG Zutphen, een gymnastiekvereniging

Personen
 Jeannette van Zutphen, zangeres
 Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman
 Saskia van Zutphen, zangeres